Амадей IX Савойский Счастливый (;  — , ) — герцог Савойский, князь Пьемонта в 1465—1472 годах. Был сыном Людовика I Савойского (1413 — 1465) и Анны де Лузиньян (1419—1462).

Амадей был болен эпилепсией и не имел достаточно сил для управления государством. Реальная власть находилась в руках его жены Иоланды и брата Филиппа.

Семья 
В 1452 году он женился на Иоланде Французской (1434—1478), сестре короля Франции Людовика XI и дочери Карла VII.
У них было 10 детей:

 Людовик (1453)
 Анна (1455—1480), в 1478 вышла замуж за Федериго, короля Неаполя (1452—1504)
 Карл (1456—1471), князь Пьемонта
 Луиза (1462—1503), замужем с 1479 года
 Мария (? — 1511), с 1476 года замужем за Филиппом Хахберг-Заузенбергским (1454—1503); во втором браке — за Жаком д`Асси ()
 Филиберт I (1465—1482), герцог Савойский, князь Пьемонта
 Бернард (1467)
 Карл I (1468—1490), герцог Савойский, князь Пьемонта
 Жак-Луи (1470—1485)
 Жан-Клод Галеаццо (1472)

В 1677 году был причислен Римско-Католической Церковью к лику блаженных. День памяти в Католической церкви — 30 марта.

Примечания 

Святые по алфавиту
Католические блаженные
Святые Франции
Савойская династия
Правители Пьемонта
Правители Европы XV века
Люди с эпилепсией